Garabonciás, varázsló a magyar népi hitvilágban
 Garabonciás, kolozsvári, illusztrált élclap (1929–1940)
 Garabonciás, temesvári country-beat-folk-rock együttes (1976–1981)